

Astronomia
 13815 Furuya – asteroide della fascia principale

Persone
 Hitomi Furuya, noto come Hitomi – cantante e attrice giapponese
 Tōru Furuya – attore e doppiatore giapponese
 Usamaru Furuya – fumettista giapponese